Hano je lahko:

 Hano (indijansko pleme)
 Hano (kartažanski vojskovodja)
 Hano (slon)